De Superettan 2005 was het zesde seizoen in de op een na hoogste Zweedse voetbaldivisie, die werd opgericht in 2000. Het seizoen begon op 16 april en eindigde op 22 oktober 2005. AIK Solna eindigde als eerste met negen punten voorsprong op Östers IF. Beide clubs promoveerden rechtstreeks naar de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, de Allsvenskan.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

GAIS wint over twee duels en promoveert naar de hoogste afdeling.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met zeven of meer assists achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Svenska Cupen 2005
Zweeds voetbalelftal in 2005

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2005